Бьель () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синко-Вильяс. Занимает площадь 130,7 км². Население — 186 человек (на 2010 год). Расстояние — 96 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web sobre Biel
 Castillo de Biel
 Iglesia de San Martín de Biel
 La judería de Biel

Муниципалитеты Сарагосы